Lipper ist der Familienname folgender Personen:
 Binnette Lipper (1939–2016), US-amerikanische Komponistin und Musikpädagogin
 Clemens Lipper (1742–1813), Geistlicher und Architekt
 David Lipper (* 1974), kanadischer Schauspieler, Filmproduzent und ehemaliger Kinderdarsteller
 Elinor Lipper (1912–2008), belgische Kommunistin, Autorin
 Helmut Lipper (* 1922), deutscher Fußballspieler
 Kenneth Lipper (* 1941), US-amerikanischer Investmentbanker, Politiker und Filmproduzent
 Wilhelm Ferdinand Lipper (1733–1800), Geistlicher und Architekt

Lipper ist der Name von:
 Lipper, Inc., einer Tochtergesellschaft von Thomson Reuters, vormals der Nachrichtenagentur Reuters